peut faire référence à plusieurs œuvres :

Cinéma 
 Lessons in Love, un film muet américain réalisé par Chester Withey, sorti en 1921 ;
 Lessons in Love  (titre international Words and Pictures), un film américain réalisé par Fred Schepisi, sorti en 2013 ;

Musique 
 Lessons in Love, chanson du groupe britannique Level 42 sortie en 1986 ;
 Lessons in Love, album du chanteur américain Lloyd sorti en 2008 ;